Charleval pode se referir a:
 Charleval (Bouches-du-Rhône)
 Charleval (Eure)

Desambiguações de topônimos